baraniec – forma ukształtowania powierzchni ziemi
 Baraniec – szczyt w Górach Kaczawskich
 Baraniec – szczyt w Tatrach Zachodnich

4 miejscowości w Polsce: 

 Baraniec – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Baraniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń 
 Baraniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo
 Baraniec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry